Trigo-de-perdiz é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Aegilops geniculata
 Aegilops triuncialis